Feliú ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Olaguer y Feliú (1742–1810), spanischer Politiker
 Enrique Pélach y Feliú (1917–2007), spanischer Geistlicher, Bischof von Abancay in Peru
 Santiago Feliú († 2014), kubanischer Liedermacher

Siehe auch:
 Feliu